Hércules III Reinaldo de Este (en italiano: Ercole Rinaldo; Módena, 22 de noviembre de 1727-Treviso, 14 de octubre de 1803) fue duque de Módena y Reggio entre 1780 y 1796.

Biografía 
Nació en Módena, hijo del duque Francisco III de Este y de Carlota Aglaé de Orleans, hija del duque Felipe II de Orleans, regente de Francia.

Matrimonio, relaciones y descendencia 
Se unió en matrimonio a los 14 años con María Teresa Cybo-Malaspina de 16 años de edad, el 16 de abril de 1741. La unión trajo como dote el Ducado de Massa y Carrara, que amplió los dominios de la Casa de Este, proporcionándoles una salida al mar. Heredó el título y las propiedades de su padre a su muerte el 22 de febrero de 1780.

En 1790, después de la muerte de su esposa, se unió en matrimonio morganático con la cantante Chiara Marini, a quien frecuentaba durante años, mientras la duquesa se había retirado a Reggio. 

Con María Teresa tuvo dos hijos, pero el varón, Reinaldo, murió poco después de su nacimiento en 1753. Su hija, María Beatriz Ricarda (1750-1829), bajo el auspicio de su abuelo, el duque Francisco III de Este, se casó con el archiduque Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena, hijo de la emperatriz María Teresa I de Austria, y así garantizó la continuidad de la dinastía con el nacimiento de su hijo Francisco (más tarde Francisco IV de Módena). Con Chiara Marini tuvo un hijo, Hércules Reinaldo (1770-1795), comandante de la milicia estense y el marqués de Scandiano, pero no pudo sucederle por ser hijo natural.

Gobierno 
Fue soberano iluminado, jovial y de buen carácter, (a veces hablaba en dialecto modenese con sus súbditos) y continuó las reformas iniciadas por su padre. Él construyó dos puentes de Rubiera y de S. Ambrosio a Módena, en Vía Emilia, mejorando así los vínculos con otros estados, a través de calles (Via Vandelli) que conectaban la Lunigiana y Garfagnana con pendientes de Módena y Reggio Emilia. En 1785 fundó la Academia de Bellas Artes Atestina. Bajo su reinado florecieron la cultura y las ciencias, a través de la protección a los estudiosos de la talla de Lazzaro Spallanzani, Giambattista Venturi, Girolamo Tiraboschi, Lodovico Ricci, y muchos otros.

La invasión francesa le obligó a dejar el ducado e ir a Venecia, el 7 de mayo de 1796, trayendo consigo su considerable riqueza personal, pero ni un centavo de las arcas públicas, a pesar de las acusaciones falsas. En cambio, fue alcanzado por soldados franceses en la ciudad laguna y fue objeto de robo a mano armada en su casa sobre 200.000 monedas de oro zecchino. El ducado pasó a formar parte de la República Cispadana. Tras los acuerdos de paz de Campoformido (1797) y de Lunéville (1801), logró entrar en posesión de la Brisgovia y Ortenau como compensación por la pérdida de los ducados de Módena y Reggio, pero nunca fue capaz de tomar posesión de ellos.<ref>Gioacchino Maria Olivier-Poli, Continuazione al Nuovo dizionario istorico degli uomini che si sono renduti più celebri per talenti, virtu', scelleratezze, errori, ec., la quale abbraccia il periodo degli ultimi 40 anni dell' era volgare, Volume 4, R. Marotta e Vanspandoch, 1824, p. 77. Consultado el 16 de octubre de 2013.</ </ref> Después del robo se mudó a Treviso, donde falleció el 14 de octubre de 1803, como el último miembro varón de la familia. Fue enterrado en la catedral de Módena; su tumba fue creada por el escultor Giuseppe Pisani en 1808.

Parientes  
Hércules III, nieto de Carlota de Brunswick-Luneburgo, era primo segundo de María Josefa de Sajonia, esposa del príncipe Luis Fernando de Francia, y de María Amalia de Sajonia, hermana de la anterior y consorte del rey Carlos III de España (que, por otra parte, era su primo tercero tanto por parte de padre como de madre). Además, estuvo vinculado con toda la alta nobleza francesa, ya que sus cuñados eran Luis Juan María de Borbón, duque de Penthièvre, y el príncipe Luis Francisco II de Borbón-Conti, quien también era su primo. Su primo hermano fue el príncipe Luis Felipe I de Orleans. El duque fue también relacionado con las casas reales europeas más importantes y prestigiosas, sus primos, en diversos grados, fueron de hecho: Luis XV de Francia, Carlos III de España y Jorge II de Gran Bretaña.

Ancestros 

</div>

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Módena (Casa de Este)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Nacidos en Módena
Hercules 03
Fallecidos en Treviso
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico